Nordenfelt ist der Familienname von:
 Thorsten Nordenfelt (1842–1920), schwedischer Waffenkonstrukteur und Geschäftsmann

Nordenfelt bezeichnet eine Serie von Thorsten Nordenfelt gebauten U-Booten:
 Nordenfelt I, für Griechenland gebautes U-Boot
 Nordenfelt II, für das Osmanisches Reich gebautes U-Boot
 Nordenfelt III, für das Osmanisches Reich gebautes U-Boot
 Nordenfelt IV, für das Russische Kaiserreich gebautes U-Boot

Nordenfelt steht für:
 Nordenfelt-Compagnie
 Société Nordenfelt
 Tidén, Nordenfelt & Co.
 Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Company
 Nordenfelt (Automarke), ehemalige Automarke
 Nordenfelt-Mitrailleuse, von der Nordenfelt-Compagnie konstruierte und gebaute Mitrailleuse